Повіт Томамае
 Томамае (Хоккайдо)